TV Bandeirantes Minas (também conhecida como Band Minas) é uma emissora de televisão brasileira sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Opera no canal 7 (20 UHF digital) e é uma emissora própria da Rede Bandeirantes. Foi fundada em 1967 como TV Vila Rica, sendo adquirida pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em 1975. Cobre a maior parte do estado, juntamente com sua co-irmã TV Bandeirantes Triângulo, instalada em Uberaba. Seus estúdios estão no bairro São Bento, na região sul da capital mineira, e sua antena de transmissão está na Serra do Curral, no Belvedere.

História 
A TV Vila Rica foi inaugurada no ano de 1967, a partir de uma concessão oferecida para o Banco Real. Operava no canal 7 VHF, e era afiliada à TV Excelsior, fazendo parte do projeto de uma formação de rede nacional. Porém, devido a vários problemas financeiros, além de relações conturbadas com o governo militar, a Excelsior é tirada do ar no dia 30 de setembro de 1970. Com a extinção da rede, a TV Vila Rica passou a transmitir a programação da TV Bandeirantes. Em 7 de dezembro de 1975, em um processo de formação da Rede Bandeirantes, a TV Vila Rica é adquirida pela emissora paulista, mudando o nome para TV Bandeirantes Minas em 1976.

A emissora exibe aproximadamente 16 horas de programação local por semana. Há ainda no estado a Band Triângulo, a segunda emissora de televisão pertencente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que transmite a programação do grupo para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A última região recebia em 2008 a programação da Band Minas de Belo Horizonte, mas quando foi criada a Band Triângulo, a emissora assumiu as antenas da Band Minas na região.

Sinal digital 

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Bandeirantes Minas, bem como outras emissoras de Belo Horizonte, cessou suas transmissões pelo canal 7 VHF no dia 22 de novembro de 2017, seguindo o cronograma oficial da ANATEL. O sinal foi cortado às 23h59, durante a sessão de filmes Cine Band, sendo substituído por um slide do MCTIC e da ANATEL sobre o switch-off.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da Rede Bandeirantes, a Band Minas produz os seguintes programas:

 Os Donos da Bola Minas: Jornalístico esportivo, com Héverton Guimarães;
 Boa Tarde Minas, Telejornal, com Eduardo Costa
 Brasil Urgente Minas: Jornalístico policial, com Marcos Maracanã;
 Jornal Band Minas: Telejornal, com Elisângela Colodeti;
 Entrevista Coletiva: Talk show, com Lucas Catta Preta;
 Gestão com Identidade: Jornalístico, com Natalia Godoy Porto;
 Programa Paulo Navarro: Programa de variedades, com Paulo Navarro

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:

 Band Cidade
 Conexão Horizonte
 DNA
 Fogão e Viola
 Golasô
 Jornal de Minas Gerais
 Kneip na TV
 Minas e Gerais
 Me Chama Que Eu Vou
 MG Acontece
 Minas Esporte
 Minas e Gerais
 Minas é Notícia
 Minas Urgente
 Olé Pelo Mundo
 Programa da Pandora
 Programa Mário de Oliveira
 Rede Cidade 
 Roteiro de Minas
 Tudo de Bom

Retransmissoras

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Bandeirantes Minas
Bandeirantes Minas
Canais de televisão fundados em 1967
Fundações em Minas Gerais em 1967